El graboid o graboide (Caederus americana) es una criatura imaginaria, un monstruo subterráneo, muy agresivo, hermafrodita y ciego, que se orienta de manera parecida a los murciélagos, guiándose por el sonido procedente de la superficie y las vibraciones transmitidas hasta el suelo.

Se hizo popular con las películas de la serie Tremors (en español, Temblores), siendo el antagonista principal y también la única criatura que aparece en todos los episodios.

Se inspira en la leyenda del monstruoso gusano Aka Allghoi Khorhoi, presente en la mitología del desierto del Gobi (Mongolia), y comparte similitudes con los gusanos de arena de las novelas de Dune, de Frank Herbert, y los Chthonian de los Mitos de Cthulhu, de H. P. Lovecraft.

Graboid es el nombre ficticio inventado en la primera película de la serie por el comerciante asiático Walter Chang y deriva de la forma verbal inglesa to grab, que en español significa agarrar o tomar.

Fisiología 

Los graboids son monstruos subterráneos que nacen de un huevo y viven bajo tierra. 

Su aspecto morfológico se parece al de un gusano gigante. Su longitud media es de unos 9 metros. Carecen de aparato visual y de sistema olfativo. Desprenden un olor terrible y parecen ser muy inteligentes.

Estas criaturas están provistas de unas púas situadas a lo largo de su lomo, con las que se impulsan bajo tierra. 

La cabeza, de color negro, aparece fuertemente blindada y tiene una especie de boca que se abre como el capullo de una flor, con una mandíbula central y un par de mandíbulas con ganchos en ambos lados. Del interior de su boca salen tres largos tentáculos de aproximadamente dos metros de longitud que se asemejan a serpientes sin ojos (como el propio graboide), que utiliza tanto para detectar las vibraciones de la tierra (y el regreso de las ondas de sonido de su sistema de ecolocación), como para atrapar a sus presas en la superficie, mordiéndolas o enroscándose en sus extremidades. 

Resultan bastante difíciles de matar debido a que la tierra bajo la que se mueven actúa a forma de escudo contra las balas. Además, su piel es lo suficientemente resistente como para ser inmune a las armas de fuego. Sólo se les puede dañar mediante disparos en la boca o haciéndolos chocar contra algo duro, como roca u hormigón.

En cada nueva película aparecen variantes o evoluciones de estas criaturas.
 
En la ficción, los graboides aparecieron en la Tierra al final del período Precámbrico, antes de la aparición de los dinosaurios.

Dieta 
Los graboids son carnívoros y necesitan una gran cantidad de alimento. Su dieta incluye ovejas, vacas, caballos, burros, coyotes e incluso humanos. También son caníbales, como se menciona en el episodio Temblores 3.

Cuando cazan, se tragan todo lo que se mueve, rechazando después aquello que no es comestible.

Referencias

Enlaces externos 
 Falso documental sobre los supuestos graboids
 Blog sobre la serie Tremors

Seres fantásticos
Animales de ficción
Monstruos